Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Bentelo), een kerkgebouw in Bentelo
 Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Braamt), een kerkgebouw in Braamt
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Breda), een voormalige kerk in Breda
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Den Hout)
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Deurne), een kerkgebouw in Deurne (Antwerpen)
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Eindhoven), een voormalig kerkgebouw in Eindhoven
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Ens), een kerkgebouw in Ens (Noordoostpolder)
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Geleen), een kerkgebouw in Geleen
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Kunrade), een kerkgebouw in Kunrade
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Heilust), een kerkgebouw in Kerkrade
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Lindenheuvel), een kerkgebouw in Lindenheuvel-Geleen 
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Mariaparochie), een kerkgebouw in Mariaparochie
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Milsbeek), een kerkgebouw in Milsbeek
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Nieuw-Wehl), een kerkgebouw in Nieuw-Wehl
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Overschie)
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Ronse), een kerkgebouw in De Klijpe bij Ronse
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Roermond), een voormalig kerkgebouw in Roermond
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Roosendaal), een kerkgebouw in Roosendaal
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Sint-Mariaburg)
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk (Valkenburg), een kerkgebouw in de gemeente Valkenburg aan de Geul
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkerk (Watermaal-Bosvoorde), een kerkgebouw in Watermaal-Bosvoorde

Zie ook
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, een basiliek in Boston
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkerk (doorverwijspagina)
 Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)